Der Unicodeblock Zusätzliche umschlossene CJK-Zeichen (Enclosed Ideographic Supplement, U+1F200 bis U+1F2FF) enthält im Quadrat umschlossene sowie in stumpfen Klammern eingeklammerte CJK-Ideogramme. Diese Zeichen werden als Einblendungen im japanischen Fernsehen verwendet. Weitere umschlossene CJK-Ideogramme sind im Unicodeblock Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate zu finden.

Liste

Grafiktafel

Weblinks 

 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch)